Surtur – personaggio della mitologia norrena, un gigante del fuoco.
Surtur – satellite naturale di Saturno
Surtur – personaggio dei fumetti Marvel Comics